Reprezentacja Węgier w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Węgier. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Kadra na Euro 2016

Trenerzy

Zobacz też 
 Reprezentacja Węgier w piłce ręcznej kobiet

Przypisy 

Węgry